Peter Hardy ist der Name folgender Personen:
 Peter Hardy, Baron Hardy of Wath (1931–2003), britischer Politiker
 Peter Hardy (Schauspieler) (1957–2023), australischer Schauspieler